Добжаны:

 Добжаны — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Старгардский повят.
 Добжаны — гмина (волость) в Польше, входит в Старгардский повят, Западно-Поморское воеводство.